

Населені пункти та їхні частини
 Совінець — село в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Совінець — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Совінець — частина села Ґури в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Совінець — частина села Коритно в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Совінець — лісова осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Совінець — лісова осада в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки